Лаури Илмари Иконен (; 10 августа 1888, Куопио, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 21 марта 1966, Хельсинки, Финляндия) — финский , .

Биография 
Родился в семье архитектора Леандера Иконена. Учился с 1906 по 1910 годы в университете Хельсинки, стал магистром философии, затем — в Хельсинкском институте музыки у Эдварда Армаса Ярнефельта. Позже, в 1901—1913 годах изучал композицию в Берлине под руководством Павла Юона и Париже.

Работал учителем композиции в консерватории Выборга, редактировал музыкальный журнал Suomen musiikkilehti (1923—1929). В 1928 году был в числе основателей Teosto. Руководил эстрадным оркестром.

Творчество 
Автор шесть симфоний, трёх сюит, концертов для виолончели и фортепиано, камерной музыки, хоровых произведений, фортепианных пьес и песен.

Избранные музыкальные сочинения 
 Sinfonia nro 1 G-duuri Sinfonia inornata, 1920
 Sinfonia nro 2 d-molli, 1922
 Sinfonia nro 3 b-molli Lemmin poika, 1942
 Sinfonia nro 4 A-duuri Sinfonia concentrata, 1943
 Sinfonia nro 5 C-duuri Sinfonia aperta, 1943
 Sinfonia nro 6 e-molli, 1950-luku
 Pianokonsertto
 Sellokonsertto, 1942
 Viulukonsertto h-molli, 1941
 Concerto intima pianolle ja orkesterille
 Jousikvartetto a-molli, 1924
 2 pianotrioa, 1912 ja 1940
 2 viulusonaattia, 1914 ja 1943
 Pianosonaatti
 Runsaasti kuorolauluja

Награды 
 Pro Finlandia (1952)

Примечания

Литература 
 Carlquist, Gunnar, red (1932). Svensk uppslagsbok. Bd. 13. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 907

Ссылки 
 Lauri Ikonen (1888—1966)

Выпускники Хельсинкского университета
Музыканты Выборга
Педагоги Выборга
Награждённые медалью Pro Finlandia
Руководители эстрадных оркестров